Nixon kan syfta på:

 Richard Nixon (1913-1994), amerikansk president
 Nixon (namn) – personer med namnet
 Nixon (film) – en amerikansk biografisk dramafilm från 1995
 Nixon (musikgrupp) – en musikgrupp från Sverige
 Bokförlaget Nixon – ett svenskt förlag